Jan I van Montfoort (overl, 1345) was de 4e burggraaf van Montfoort.
 Jan II van Montfoort (1382-1448) was de 7e burggraaf van Montfoort.
 Jan III van Montfoort (1448-1522) was de 9e burggraaf van Montfoort
 Jan IV van Montfoort (1532-1582) was de 12e burggraaf van Montfoort.